Gorgo steht für:

 Gorgo, Einzahl von Gorgonen, geflügelte Schreckgestalten
 Gorgo (Sparta), Frau von Leonidas I. von Sparta
 Gorgo (Film), britischer Film von Eugène Lourié (1961)
 (681) Gorgo, Asteroid des Hauptgürtels
 Gorgo, der Königsadler in: Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf

Siehe auch:
 Görgő